Rosenmann oder Rosenman bezeichnet:

 David Rosenmann-Taub (* 1927), chilenischer Lyriker und Pianist
 Mauricio Rosenmann Taub (1932–2021), chilenischer Komponist und Schriftsteller

Rosenman:
 Howard Rosenman (* 1945), US-amerikanischer Filmproduzent, Drehbuchautor und Schauspieler
 Leonard Rosenman (1924–2008), US-amerikanischer Filmmusik-Komponist
 Samuel Irving Rosenman (1896–1973), US-amerikanischer Jurist